Олег Михайлович Сорокин:
 Сорокин, Олег Михайлович (1927—2020) — советский хоккеист.
 Сорокин, Олег Михайлович (1948—2013) — советский и российский композитор, руководитель группы «Девчата».